Peter Schöne ist der Name folgender Personen:

* Peter Schöne (Fußballspieler) (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Peter Schöne (Sänger) (* 1976), deutscher Opernsänger (Bariton)